Микола́йчик () — польская фамилия.

Известные носители 
 Миколайчик, Беата (род. 1985) — польская гребчиха-байдарочница.
 Миколайчик, Станислав (1901—1966) — польский государственный и политический деятель.